Ива́н Ву́льпе:
 Вульпе, Иван Константинович — российский революционер.
 Вульпе, Иван  Николаевич (1876—1929) — болгарский оперный певец и педагог.